

События 
 Консулы Публий Валерий Левин (патриций) и Тиберий Корунканий (плебей) (первый великий понтифик из плебеев). Диктатор Гней Домиций Кальвин Максим.
 280/279 — цензоры Луций Корнелий Сципион Барбат (патриций) и Гней Домиций Кальвин Максим (плебей). Граждан насчитано 287.222 человека.
 280—275 — война Рима с Пирром.
 Весна — высадка Пирра в Италии с войском в 23000 человек и 20 слонов. Армия Левина опустошила Италию и наступает на Тарент. Победа Пирра над римлянами в упорном сражении при Гераклее. На его сторону переходят бруттии, луканы, самниты, часть греческих городов. Посол Пирра Киней предложил мир (требуя независимости греческих городов и возвращения округов самнитам, бреттиям и луканцам), но сенат (под влиянием выступления Аппия Клавдия) отказал. Пирр получил отказ от посла Фабриция. Зима — Римляне предложили обмен пленных. Пирр отказался, но на честное слово отпустил всех римлян на Сатурналии, и все они возвратились.
 Селевк убит около Лисимахии Птолемеем Керавном, перешедшим к нему на службу. Птолемей Керавн с солдатами прибыл в Македонию и был провозглашён царём.
 280—261 — царь Селевкидов Антиох I Сотер (324—261). Сын Селевка I.
 280—279 — царь Македонии Птолемей II Керавн.
 В Греции начинается война между Птолемеем Керавном, Антиохом Сотером и Антигоном Гонатом (владевшим многими городами в Греции). Керавн направил письмо Филадельфу с просьбой о примирении. Керавн разбил Гоната и захватил власть над Македонией. Никомед напал врасплох на Антиоха и уничтожил его войско. Керавн заключил мир с Антиохом Сотером. Керавн выдал за Пирра свою дочь.
 Греческие государства обменялись посольствами и заключили союзные договора. Возникновение Ахейского союза со столицей в Эгиуме. Эллины во главе с Ареем начали войну с этолянами (союзниками Антигона Гоната), занявшими посвящённые Аполлону земли вокруг Кирры. Войска Арея стали грабить Этолию, но этолийцы напали на них во время грабежа и перебили до 9000 человек. Спартанцы вновь затеяли войну с Македонией, но многие города отказали им в помощи.
 Арсиноя II со своими сыновьями от Лисимаха Лисимахом и Филиппом жила в Кассандрии. Птолемей стал просить свою сестру выйти за него замуж. Торжественная свадьба. Когда они прибыли в Кассандрию, Керавн приказал убить Лисимаха и Филиппа, а Арсиною сослать в Самофракию.
 Строительство Фаросского маяка в Александрии. Птолемей Филадельф отнял у Антиоха южные области Сирии, овладел даже Дамаском.
 Завершено строительство гигантской статуи Колосса в Родосе. Её архитектор Харес покончил жизнь самоубийством.

Родились 
 Ли Сы () — влиятельный сановник при дворе императора Цинь Шихуана, занимавший должность главного советника (иначе — премьер-министра или канцлера) в государстве Цинь между 246 до н. э. и 208 до н. э.. (Умер в 208 году до н. э.)

Скончались 
 Ариарат II — Царь Каппадокии

См. также

Примечания